Cricqueville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Cricqueville-en-Bessin, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Cricqueville-en-Auge, departementet Calvados i regionen Normandie,